Gurjão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timbaúba (ort), Pernambuco, 
 Gurjão (kommun i Brasilien), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar